Liiceanu:
 Aurora Liiceanu
 Gabriel Liiceanu

Nume de familie românești